Beau Burchell
 William John Burchell